Gređani su selo kraj Topuskog, u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Poštanski se vode pod ured Topusko, broja 44415.

Stanovništvo 

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji